Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – litewski twórca przełomu XIX i XX w.
 (2420) Čiurlionis – planetoida nazwana jego imieniem